Caius Fabius Pictor est le nom de deux membres de la famille des Fabii Pictores : 

 , personnage éponyme de la branche, peintre ( en latin) en 304 av. J.-C. ;
 Caius Fabius Pictor, fils du précédent, consul en 269 av. J.-C. ;